É la prima edizione del torneo.

In finale Simone Bolelli / Máximo González hanno sconfitto Oliver Marach / Aisam-ul-Haq Qureshi con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (quarti di finale, ritirati)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (primo turno)

  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (primo turno) 
  Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (quarti di finale)

Wildcard 

  David Marrero /  David Vega Hernández (primo turno)

  Francesco Passaro /  Stefano Travaglia (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Emilia Romagna Open 2021